Rue d'Aguesseau est un odonyme francophone qui peut désigner :
 rue d'Aguesseau, à Amiens ;
 rue d'Aguesseau, à Angoulême ;
 rue d'Aguesseau, à Boulogne-Billancourt ;
 rue d'Aguesseau, à Cognac ;
 rue d'Aguesseau, à Lille ;
 rue d'Aguesseau, à Limoges ;
 rue d'Aguesseau, à Lyon ;
 rue d'Aguesseau, à Nantes ;
 rue d'Aguesseau, à Paris ;
 rue d'Aguesseau, à Trouville-sur-Mer.

Aguesseau rue